

Esta of ésta 
 Esta (tijdschrift) (of ésta) — een Nederlands tijdschrift voor vrouwen (2004-2013)
 Urbanus esta  — een vlindersoort
 Esta's — kinderen van 7 tot 11 jaar bij Scouting Nederland
 Land van Esta, een magisch land dat een rol speelt bij de Esta's

ESTA 
 Electronic System for Travel Authorization — een systeem voor reisvergunningen naar de Verenigde Staten
 Entertainment Services and Technology Association — een organisatie die standaarden ontwikkelt voor de entertainmentindustrie
 Eastern Sierra Transit Authority — een Amerikaans openbaarvervoerbedrijf uit Californië
 Luchthaven Ängelholm-Helsingborg — een Zweedse luchthaven met ICAO-code ESTA

Zie ook 
 Esta É a Nossa Pátria Amada — het volkslied van Guinee-Bissau
 Está Loco — een flamenco-popgroep